Die Prva Liga FBiH 2021/22 war die insgesamt 27. Saison der zweithöchste Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 22. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 14. August 2021 und endete am 5. Juni 2022.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga auf. Die letzten zwei Vereine stiegen direkt in die Druga Liga FBiH ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22